Trolltyg kan syfta på

 Trolltyg i tomteskogen – en amerikansk tecknad film från 1980
 Trolltyg – en handling som kan förknippas med trolldom